Bernhard Horwitz – scacchista e compositore di scacchi tedesco naturalizzato inglese
 Dominique Horwitz – attore francese